Landauer steht für:

 Landauer, eine viersitzige Kutsche
 Aufbau des ersten verbrennungsmotorbetriebenen Omnibusses der Welt, siehe Benz Omnibus (1895)
 Landauer (Nürnberger Kaufmannsfamilie), eine Nürnberger Künstler- und Kaufmannsfamilie
 Landauer – Der Präsident, deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2014

Landauer ist der Familienname folgender Personen:
 Adele Landauer (* 1960), deutsche Schauspielerin
 Bernhard Landauer (* 1970), österreichischer Sänger
 Berthold Landauer  (vor 1396–1430/32), deutscher Maler
 Carl Landauer (1891–1983), deutscher Sozialdemokrat und Ökonom
 Eva Landauer (1917–2004), deutsche Psychoanalytikerin
 Franz Landauer (1882–1943), deutscher Kaufmann und Münchener Opfer des Nationalsozialismus
 Friedrich von Landauer (1841–1903), Landgerichtspräsident, Landtagsabgeordneter

 Georg Landauer (1895–1954), deutscher Zionist 
 Georg Friedrich Landauer (1794–1866), Kaufmann und Politiker der Freien Stadt Frankfurt

 Hans Landauer (1921–2014), österreichischer Freiheitskämpfer
 Hedwig Landauer (1865–1918), deutsche Lyrikerin und Übersetzerin
 Herbert Landauer (1904–1984), deutscher Architekt und Baubeamter
 Israel Landauer (1843–1913), deutscher Bankier, Fabrikant und Wohltäter
 John Landauer (1848–1924), deutscher Chemiker und Kaufmann
 Karin Landauer (* 1947), österreichische Politikerin (FPÖ)
 Karl Landauer (1887–1945), deutscher Psychoanalytiker
 Kurt Landauer (1884–1961), deutscher Fußballfunktionär
 Lebrecht Landauer (1779–1822), Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn
 Matthäus Landauer (1451–1515), deutscher Kaufmann und Mäzen
 Richard Landauer (Offizier) (1861–1930), deutscher General der Reserve
 Robert Landauer (1849–1916), deutscher Apotheker und Mitbegründer der Kneipp-Werke
 Rolf Landauer (1927–1999), deutsch-amerikanischer Physiker und Informationswissenschaftler
 Rudolf Landauer (* 1948), deutscher Journalist und Luftbildarchäologe
 Samuel Landauer (1846–1937), deutscher Semitist und Bibliothekar
 Theodor von Landauer (1816–1894), württembergischer Architekt

Siehe auch:
 Landauer Altar, Altarbild von Albrecht Dürer
 Landauerkapelle, spätgotischer Sakralbau, siehe Allerheiligenkapelle (Nürnberg)
 Landauer Point, Landspitze der Adelaide-Insel in der Antarktis 
 Landauer-Prinzip, Hypothese der Statistischen Physik
 Landau